Список банків Швеції () — перелік банків, що діють у Швеції. У Швеції зареєстровано 36 банків у формі «Товариства з обмеженою відповідальністю», 2 кооперативні банки, 51 ощадний банк та 28 окремих іноземних банки.

Банки з формою Товариства з обмеженою відповідальністю 
 Avanza Bank
 Bergslagens Sparbank
 Carnegie Investment Bank
 EFG Bank
 Erik Penser Bankaktiebolag
 Forex Bank
 Färs & Frosta Sparbank
 GE Money Bank
 ICA Banken
 Ikanobanken
 Länsförsäkringar Bank
 Marginalen Bank
 MedMera Bank
 Nordea Bank
 Nordnet Bank
 OK-Q8 Bank
 Resurs Bank
 SBAB
 Skandiabanken
 Skandinaviska Enskilda Banken
 Sparbanken Eken
 Sparbanken Finn
 Sparbanken Göinge
 Sparbanken Lidköping
 Sparbanken Rekarne
 Sparbanken Skaraborg
 Sparbanken Öresund
 Swedbank
 Swedbank Sjuhärad
 Svenska Handelsbanken
 Tjustbygdens Sparbank
 Varbergs Sparbank
 Vimmerby Sparbank
 Volvofinans Bank
 Ålandsbanken Sverige
 Ölands Bank

Кооперативні банки 
 Ekobanken medlemsbank
 JAK Medlemsbank

Ощадні банки 
 Attmars Sparbank
 Bjursås Sparbank
 Dalslands Sparbank
 Ekeby Sparbank
 Falkenbergs Sparbank
 Frenninge Sparbank
 Fryksdalens Sparbank
 Hudiksvalls Sparbank
 Häradssparbanken Mönsterås
 Högsby Sparbank
 Ivetofta Sparbank i Bromölla
 Kinda-Ydre Sparbank
 Laholms Sparbank
 Lekebergs Sparbank
 Leksands Sparbank
 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
 Markaryds sparbank
 Mjöbäcks Sparbank
 Norrbärke Sparbank
 Närs sparbank
 Orusts Sparbank
 Roslagens Sparbank
 Sala Sparbank
 Sidensjö sparbank
 Skurups Sparbank
 Snapphanebygdens Sparbank
 Sparbanken 1826
 Sparbanken Alingsås
 Sparbanken Boken
 Sparbanken Gotland
 Sparbanken i Enköping
 Sparbanken i Karlshamn
 Sparbanken Nord
 Sparbanken Syd
 Sparbanken Tanum
 Sparbanken Tranemo
 Sparbanken Västra Mälardalen
 Södra Dalarnas Sparbank
 Södra Hestra Sparbank
 Sölvesborg-Mjällby Sparbank
 Sörmlands Sparbank
 Tidaholms Sparbank
 Tjörns Sparbank
 Ulricehamns Sparbank
 Vadstena Sparbank
 Valdermarsviks Sparbank
 Westra Wermlands Sparbank
 Virserums Sparbank
 Ålems Sparbank
 Åse och Viste härads Sparbank
 Åtvidabergs Sparbank

Філії іноземних банків 
 Aareal Bank
 Parex Banka
 Bank of Scotland
 Banque Invik
 Capinordic Bank
 Citibank
 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 Credit Suisse
 Danske Bank
 Deutsche Bank
 DnB NOR
 Evli Bank
 FCE Bank
 Fortis Bank
 J.P. Morgan
 Northern Trust Global Services
 Parex Bank
 Renault Finance
 Santander Consumer Bank
 Saxo-ETrade Bank
 Standard Chartered Bank
 Royal Bank of Scotland (2 філії)
 Toyota Kreditbank
 UBS (2 філії)
 Western Union
 Ålandsbanken

Див. також 

 Банк Швеції
 Туризм у Швеції
 Список компаній Швеції
 Маркетинг
 Список автовиробників Швеції
 Економіка

Посилання 

 Списки банків та інших фінансових компаній, зареєстрованих у Швеції 
 Шведське управління з фінансового нагляду 
 Svenska Bankföreningen (Шведська Асоціація банкірів) 
 Finansinspektionen (Фінансовий нагляд. Інспекція)  
 Svenska Bankplatser har info om bankkontor och clearingnummer mm. (Інформація про банківську галузь Швеції й т.п.)  
 Svenska Bankföreningen (Шведська Асоціація банкірів)  

б
с
Списки проєкту Швеція